Il singolare del torneo di tennis Dutch Open 1995, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitore Marcelo Ríos che ha battuto in finale Jan Siemerink 6–4, 7–5, 6–4.

Teste di serie 

 Thomas Muster (secondo turno)
 Alberto Berasategui (secondo turno)
 Andrea Gaudenzi (primo turno)
 Jacco Eltingh (primo turno)

 Àlex Corretja (secondo turno)
 Paul Haarhuis (primo turno)
 Karel Nováček (quarti di finale)
 Francisco Clavet (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Dutch Open 1995
ATP Tour 1995